Род Лејвер је одбранио титулу, победивши у финалу Џона Њукома резултатом 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

Носиоци 

  'Род Лејвер (Победник)
  Тони Роуч (полуфинале)
  Том Окер (четвртфинале)
  Кен Роузвол (3. коло)
  Артур Еш (полуфинале)
  Џон Њуком (финалиста)
  Кларк Гребнер (четвртфинале)
  Клиф Драјздејл (четвртфинале)

<ol start="9">
 Рој Емерсон ''(4. коло)
 Андрес Химено ''(4. коло)
 Фред Стол ''(4. коло)
 Ричард Панчо Гонзалес ''(4. коло)
 Рејмонд Мур ''(1. коло)
 Боб Хјуит ''(1. коло)
 Денис Ралстон ''(4. коло)
 Стен Смит ''(4. коло)

Жреб

Легенда 
 -{Q}- = квалификант
 -{WC}- = позивница организатора
 -{L}- = поражени
 -{r.}- = предаја

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Вимблдон 1969.
Вимблдон — мушкарци појединачно